Kagawa kan verwijzen naar:

 Shinji Kagawa - een Japans voetballer
 Toyohiko Kagawa - een Japanse pacifist
 Kagawa (prefectuur) - een Japanse bestuurlijk onderdeel